Sagittarius (latein. Schütze) steht für:

 Sagittarius, lateinischer Name für Schütze (Sternbild)
 Sagittarius A*, supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße, im Sternbild Schütze
 Sagittarius, römischer Gladiator, siehe Gladiatorengattungen #Sagittarius
 Sagittarius-Zwerggalaxie, elliptische Galaxie
 Irreguläre Sagittarius-Zwerggalaxie
 Sagittarius (Band), deutsche Band
 Sagittarius, lateinischer Name für Sekretär (Vogel)

Sagittarius ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sagittarius (1526–1592), deutscher Theologe, siehe Christian Schütz (Theologe)
 Gerhard Sagittarius (1540–1612), deutscher Theologe und (General-)Superintendent
 Johann Sagittarius (1531–1584), deutscher Theologe
 Johann Christfried Sagittarius (1617–1689), deutscher Theologe
 Paul Martin Sagittarius (1645–1694), deutscher Pädagoge und Theologe
 Thomas Sagittarius (1577–1621), deutscher Historiker, Philosoph, Philologe und Pädagoge

Siehe auch
 Le Sagittaire
 Pfeilkraut (Sagittaria), Pflanzengattung
 VW Sagitar, PKW-Modell
 Sagittario
 Schütz